Volkwin is de naam van de volgende personen:

Volkwin Marg
Volkwin II van Schwalenberg
Volkwin IV van Schwalenberg
Volkwin V van Schwalenberg
Volkwin von Naumburg zu Winterstätten
Folquinus van Terwaan (Saint-Folquin), ook wel als Volkwin gespeld